Askø kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Askø (Krogsbølle Sogn) – et areal i Krogsbølle Sogn, Nordfyns Kommune
 Askø (Landet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Landet Sogn, Lolland Kommune
 Askø (Smålandsfarvandet) – en ø i Smålandsfarvandet nord for Lolland, Askø Sogn, Lolland Kommune
 Askø (Søndersø) – en ø i Søndersø (Maribosøerne), Krønge Sogn, Lolland Kommune